Dictyoarthrinium är ett släkte av svampar. Dictyoarthrinium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyoarthrinium